Хокке́йный клуб «Оли́мпия» — команда по хоккею с шайбой из города Кирово-Чепецка Кировской области.

История 
Хоккейная команда в Кирово-Чепецке была основана в 1955 году под названием «Химик», выступала в первенстве РСФСР, первенстве СССР в классе «Б». Название «Олимпия» получила 10 ноября 1964 года с образованием в городе одноимённого спортивного клуба. В сезоне 1966/1967 команда стала победителем первенства СССР в классе «Б» и перешла в класс «А». В 2001—2007 годах клуб выступал в Высшей лиге чемпионата России, в 2010 году прекратил своё существование. В том же году на базе прежнего хоккейного клуба был создан молодёжный хоккейный клуб. С сезона 2010/11 МХК «Олимпия» выступал в Чемпионате МХЛ. В сезоне 2012/13 — в Первенстве МХЛ. После сезона 2015/16 участие в МХЛ по финансовым соображениям было приостановлено. В сезоне 2019/20 клуб выступал в Национальной молодёжной лиге. 30 июля 2020 года министерство спорта и молодёжной политики Кировской области приняло решение отказаться от участия клуба в Первенстве НМХЛ в сезоне 2020/21 в связи с тяжёлой эпидемиологической и финансовой обстановкой в области. В сезоне 2021/22 МХК «Олимпия» выступает в Конференции Восток НМХЛ.

Достижения 
  Чемпион РСФСР: 1967
  Бронзовый призёр чемпионата РСФСР: 1966

Известные воспитанники 
 Включён в Международной федерации хоккея с шайбой:
 Александр Мальцев
 Включены в Зал славы отечественного хоккея:
 Александр Мальцев
 Владимир Мышкин
 Андрей Трефилов
 Именные свитера подняты под своды «Олимп-арены»:

Тренеры и руководители клуба

Тренерский штаб 
 Главный тренер — Култынов Юрий Игоревич;
 второй тренер Демаков Алексей Сергеевич.

Администраторы 
 и.о. директора — Медовиков Максим Дмитриевич.

Список старших и главных тренеров

Результаты

«Химик» в чемпионате СССР 
В сезоне 1955/1956 «Химик» дебютировал в чемпионатах СССР.

«Олимпия» в чемпионате СССР 
В 1964 году спортивный клуб Кирово-Чепецкого химического завода, а вместе с ним и хоккейная команда, получили название «Олимпия». По итогам сезона 1966/1967 команда получила право играть в классе «А». В сезоне 1991/1992 приняла участие в единственном чемпионате СНГ (начавшемся как первенство СССР).

Чемпионат России 
В сезоне 1992/1993 «Олимпия» дебютировала в Открытом Всероссийском соревновании среди команд Высшей лиги (открытом чемпионате России). С сезона 1996/1997 продолжила выступать в чемпионате России. В 1999—2001 и с 2007 года играла в первой лиге чемпионата страны.

МХЛ 
В 2010 году ХК «Олимпия» прекратил своё существование. В том же году на базе прежнего хоккейного клуба был создан молодёжный хоккейный клуб. С сезона 2010/11 МХК «Олимпия» выступал в Чемпионате МХЛ (в сезоне 2012/13 — в Первенстве МХЛ). После сезона 2015/16 участие в МХЛ по финансовым соображениям было приостановлено.

НМХЛ 
В сезоне 2019/20 клуб выступал в Национальной молодёжной лиге. Пропустив следующий сезон, в сезоне 2021/22 вернулся в Восточную конференцию.

Стадион 

Домашняя арена — ледовый дворец «Олимп-Арена». Вместимость — 1 800 зрителей. Открыт 20 ноября 2010 года, представляет собой спортивно-концертный комплекс с площадью 12730 м².

Рекорды клуба 
С 1954 года:
 Крупнейшее поражение «Олимпии»: в сезоне 1983/1984 — «Олимпия» — «Звезда» (Оленегорск) — 0:15
 Крупнейшая победа «Олимпии»: в сезоне 2000/2001 — «Олимпия» — «Ижорец» (Санкт-Петербург) — 14:0
 Снайперы (только голы) в матчах за команду: Кирилов Андрей Николаевич — 326 шайб за 18 сезонов, Боков Владимир Емельянович — 316 шайб за 14 сезонов, Мозгалёв Игорь Анатольевич — 311 шайб за 14 сезонов.

См. также 
 Спорт в Кирово-Чепецке

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт клуба 
 Новый логотип Молодёжного хоккейного клуба «Олимпия» 
 
 Сообщество болельщиков в «Вконтакте» 

Хоккейные клубы СССР
Хоккейные клубы России
Спорт в Кирово-Чепецке
Организации Кирово-Чепецка
Спортивные клубы Кировской области